Mallus peut faire référence à :
 Mallus, un tribunal médiéval,
 un cognomen (surnom) latin,
 Mallus, une ancienne ville de Cilicie.